Ash Hill peut désigner les lieux suivants :

  une communauté non-incorporée du comté de San Bernardino en Californie aux États-Unis.
  une communauté non incorporée du comté de Surry en Caroline du Nord aux États-Unis.
 , également appelé Hitching Post Hill, un bâtiment historique situé à Hyattsville (Maryland) aux États-Unis.
 , une communauté non incorporée du comté de Butler (Missouri) aux États-Unis.
 , un volcan à Wiri en Nouvelle-Zélande.

Voir également 
 Ash Hill Township, un township du comté de Butler dans le Missouri, aux États-Unis.